Kabinett Steltzer bezeichnet folgende Landesregierungen Schleswig-Holsteins unter Theodor Steltzer (CDU):
Kabinett Steltzer I (1946)
Kabinett Steltzer II (1946–1947)